Klossowski peut faire référence à 

 Erich Klossowski (1875-1949), un historien de l'art et artiste peintre français d'origine polonaise
Ses deux fils : 
 Pierre Klossowski (1905-2001), un romancier, essayiste, philosophe et peintre français,  
 Balthasar Klossowski dit Balthus (1908-2001) peintre français.